Jean-Marc Varaut (1933-2005), avocat français ;
 Alexandre Varaut (1966), avocat et homme politique français.